Aki-Petteri Berg, finski hokejist, * 28. julij 1977, Raisio, Finska.

Berg je v finski ligi igral za klube TPS Turku, Kiekko-67 Turku in Timrå IK, največ za TPS, kjer je v več delih igral skupno osem sezon, med letoma 2007 in 2010 pa je bil tudi klubski kapetan. Leta 1995 je bil kot tretji izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral po pet sezon za Kingse in Toronto Maple Leafse, je skupno odigral 606 tekem rednega dela, na katerih je dosegel petnajst golov in sedemdeset podaj, ter 54 tekem končnice, na katerih je dosegel en gol in sedem podaj.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po dve srebrni in bronasti medalji.

Leta 2012 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 93/94
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 21
| 3
| 11
| 14
| +7
| 24
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| -8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 1
| 5
| 6
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +5
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. B liga
| 94/95
|
| 6
| 2
| 8
| 10
|
| 42
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 20
| 3
| 9
| 12
| +4
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
|
| 51
| 0
| 7
| 7
| -13
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 95/96
|
| 20
| 0
| 3
| 3
| -10
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
|
| 41
| 2
| 6
| 8
| -9
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 96/97
|
| 23
| 1
| 3
| 4
| -9
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 97/98
|
| 72
| 0
| 8
| 8
| +4
| 61
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +3
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 98/99
|
| 48
| 8
| 7
| 15
| +5
| 137
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +4
| 45
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 99/00
|
| 70
| 3
| 13
| 16
| -1
| 45
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
|
| 47
| 0
| 4
| 4
| +3
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
|
| 12
| 3
| 0
| 3
| -6
| 2
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 1
| 10
| 11
| +14
| 46
|
| 20
| 0
| 1
| 1
| 0
| 37
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 4
| 7
| 11
| +3
| 28
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 79
| 2
| 7
| 9
| -1
| 40
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 47
| 6
| 14
| 20
| +11
| 46
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 05/06
|
| 75
| 0
| 8
| 8
| -5
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 06/07
|
| 54
| 5
| 19
| 24
| +22
| 62
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +1
| '''18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 07/08
|
| 14
| 0
| 6
| 6
| +3
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 08/09
|
| 43
| 4
| 9
| 13
| +4
| 57
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 31
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 09/10
|
| 35
| 1
| 4
| 5
| 
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 10/11
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| 
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1068
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 180
| bgcolor="#7FFF00" | 237
| bgcolor="#7FFF00" | +50
| bgcolor="#7FFF00" | 1088
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 149
|}

Viri
 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Kiekko-67 Turku
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Timrå IK
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih